

Cinema
After Dark – cortometraggio del 1904 diretto da
After Dark – film del 1914 diretto da Warwick Buckland
After Dark – film del 1915 diretto da Frederick A. Thomson
After Dark – film del 1924 diretto da James Chapin
After Dark – film del 1924 diretto da Thomas Bentley
After Dark – film del 1927 diretto da Harry Moody
After Dark – film del 1932 diretto da Albert Parker

Informatica 
 After Dark – suite di salvaschermi della Berkeley Systems

Letteratura 
After Dark – raccolta di racconti di Wilkie Collins del 1856
After Dark – romanzo di David Harsent del 1973
 – romanzo di Haruki Murakami del 2004

Musica 
 After Dark – album di Andy Gibb del 1980
 After Dark – album di Dick Morrissey del 1983
 After Dark – album dei Cruzados del 1987
 After Dark – album di Ray Parker Jr. del 1987
 After Dark – album di Frank Vanoli del 1995
 After Dark – album dei The Make-Up del 1997
 After Dark – album video dei Type O Negative del 1998
 After Dark – EP degli Scary Kids Scaring Kids del 2003
 After Dark – singolo degli Asian Kung-Fu Generation del 2007
 After Dark – singolo dei Little Birdy del 2007, dall'album Hollywood

Televisione 
 Buio totale (After Dark) – episodio della quarta stagione di Crossing Jordan
 After Dark – episodio della seconda stagione di A cuore aperto